Giusto I di Gerusalemme – terzo vescovo di Gerusalemme
 Giusto II di Gerusalemme – undicesimo vescovo di Gerusalemme